Bol'šoj Sundyr' – località della Ciuvascia
 Sundyr' – fino al 1856 denominazione di Mariinskij Posad, città della Russia
 Sundyr' – affluente del Volga che scorre in Ciuvascia e Mari El